A 31 313-as számú mellékút egy öt számjegyű mellékút (állomáshoz vezető út) Pest megyében, Tura belterületén. Jelentősége abban rejlik, hogy kiszolgálja a Budapest–Hatvan-vasútvonal Tura megállóhelyét.

Nyomvonala 
A 3105-ös útból ágazik ki, annak 11+800-as kilométerszelvényénél. észak felé, első rövid szakasza a Petőfi Sándor tér, majd a folytatása a Szent István út nevet viseli. Még mielőtt elérné a fél kilométeres távot, keresztezi a Galga folyását, majd továbbhalad a kiindulási irányában. A  Tura megállóhelyéig tart.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,520 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek 

31313
Tura